Пеньяльвер:
Топоним:
 Пеньяльвер (Испания) — город и муниципалитет в Испании

Фамилия:
 Пеньяльвер, Антонио — испанский легкоатлет.
 Пеньяльвер, Эусебио — кубинский повстанец.